Sachsenhausen è il nome delle seguenti località:
 Sachsenhausen – frazione della città tedesca di Am Ettersberg
 Sachsenhausen – frazione della città tedesca di Oranienburg
 Campo di concentramento di Sachsenhausen – Campo di concentramento
 Sachsenhausen – quartiere della città tedesca di Francoforte sul Meno
 Sachsenhausen - Pizzeria pub di Sangineto Lido